Nieuw Suriname (krant), een Surinaamse krant van 1954 tot 1967
 Nieuw Suriname (politieke partij), een Surinaamse politieke partij sinds 2003